Skoki narciarskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2018 – jedna z dyscyplin rozgrywanych podczas igrzysk w dniach 8–19 lutego 2018 na kompleksie narciarskim Alpensia Jumping Park w Pjongczangu w Korei Południowej. Rozegrano zawody się w czterech konkurencjach: skoków na normalnej i dużej skoczni oraz zawodów drużynowych, a także skoków na normalnej skoczni kobiet.

Kwalifikacje 

W rywalizacji zaplanowano udział 100 zawodników (65 mężczyzn i 35 kobiet). Każdy narodowy komitet olimpijski mógł wystawić określoną liczbę zawodników, wynoszącą maksymalnie 5 osób w przypadku mężczyzn i 4 dla kobiet. Liczba zawodników dla wszystkich komitetów ustalana została na podstawie wyników zawodów Pucharu Świata i Letniego Grand Prix rozgrywanych w trakcie dwóch sezonów poprzedzających igrzyska, a w drugiej kolejności na podstawie wyników Pucharu Kontynentalnego i Letniego Pucharu Kontynentalnego w tym samym okresie.

Terminarz 
Oficjalny terminarz igrzysk.

Medaliści

Wyniki

Skocznia normalna mężczyzn

Skocznia normalna kobiet

Skocznia duża mężczyzn

Konkurs drużynowy mężczyzn

Składy reprezentacji 
Na konkursy powołanych zostało 35 kobiet z 14 reprezentacji narodowych oraz 65 mężczyzn z 19 reprezentacji. Z prawa do powołania co najmniej czterech zawodników, umożliwiającego wystawienie zespołu w konkursie drużynowym, skorzystało 11 reprezentacji. Na konkurs drużynowy lista startowa została poszerzona o dwóch reprezentantów Korei Południowej, umożliwiając występ koreańskich zawodników w tej konkurencji.

Klasyfikacja medalowa

Uwagi

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
  

Skoki narciarskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2018